Gabbiano reale mediterraneo (o zampegialle): Larus michahellis
Gabbiano reale nordico: Larus argentatus
Gabbiano del Caspio ( o pontico): Larus cachinnans